Weißbach peut faire référence à :
 Weißbach, une commune d'Allemagne située dans le Bade-Wurtemberg ;
 Weißbach, une commune d'Allemagne située dans le land de Thuringe ;
 Weißbach bei Lofer, une commune d'Autriche ;
 Weißbach, un cours d'eau des Alpes de Berchtesgaden dans le Land de Salzbourg en Autriche ;
 Weißbach, nom allemand de la commune tchèque de Bílý Potok.